Haikal ist der Familienname folgender Personen:

 Amirul Haikal (* 1999), singapurischer Fußballspieler
 Hanna Haikal (* 1967), rum-orthodoxer Weihbischof für Europa
 Mustafa Haikal (* 1958), deutscher Historiker und Autor
 Haikal (Apokryh), außerbiblisch (Tanach) als die Frau Noachs, eine Tochter der Namos beschrieben in der aporyphen Schrift Syrische Schatzhöhle